Bonifatiusschule steht für:

 Bonifatiusschule Frankfurt – siehe Hamburger Allee (Frankfurt am Main) #Bonifatiusschule
 Bonifatiusschule Fulda – Grundschule in Fulda
 Bonifatiusschule Bad Salzschlirf – Grundschule in Bad Salzschlirf
 Bonifatiusschule Göttingen 1 – Grundschule in Göttingen
 Bonifatiusschule Göttingen 2 – Oberschule in Göttingen
 Bonifatiusschule Menden – Schule in Menden
 Bonifatiusschule Bielefeld – Grundschule in Bielefeld
 Bonifatiusschule Hannover – denkmalgeschütztes Schulgebäude in Hannover
 Bonifatiusschule Paderborn – Grundschule in Paderborn
 Bonifatiusschule Marl – Grundschule in Marl
 Bonifatiusschule Düsseldorf – Grundschule in Düsseldorf
 Katholische Bonifatiusschule Hamburg – Katholische Grundschule in Hamburg